IHB steht als Abkürzung für:

 Industrie- und Handelsbank
 International Hydrographic Bureau, Vorgänger und heute Geschäftsstelle der International Hydrographic Organization
 Irregular Heartbeat, englische Bezeichnung der Herzrhythmusstörung (Puls-Arrhythmie) bei der Blutdruckmessung
 Instandhaltungshandbuch

IHB